hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Warren (ang. Warren County) w USA, w stanie Wirginia